Новак Ђоковић је други пут освојио турнир. У финалу је савладао Роџера Федерера са 6:4, 5:7, 6:4, 6:4.

Носиоци 

| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=1
| RD4-score01-3=6
| RD4-score01-4=6
| RD4-score01-5=
| RD4-seed02=
| RD4-team02= Д. Јанг
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=3
| RD4-score02-4=4
| RD4-score02-5=
}}

Група 6 

| RD4-score01-1=77
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=62
| RD4-score01-4=77
| RD4-score01-5=
| RD4-seed02= 3
| RD4-team02= Е. Мари
| RD4-score02-1=65
| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3=77
| RD4-score02-4=60
| RD4-score02-5=
}}

Група 7 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= Т. Бердих
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= Б. Фратанџело
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=4
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Д. Кудла
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3=1
| RD1-score03-4=
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Ј. Мелцер
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4=
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= С. Квери
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=66
| RD1-score05-3=5
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Н. Маи
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=78
| RD1-score06-3=7
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=PR
| RD1-team07= Ј. Типсаревић
| RD1-score07-1=64
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=6
| RD1-score07-4=3
| RD1-score07-5=1
| RD1-seed08=31
| RD1-team08=| RD1-score08-1=77
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=4
| RD1-score08-4=6
| RD1-score08-5=6

| RD1-seed09=24
| RD1-team09= Б. Томић
| RD1-score09-1=5
| RD1-score09-2=77
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=6
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Д. Џумхур
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=64
| RD1-score10-3=4
| RD1-score10-4=3
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= А. Недовјесов
| RD1-score11-1=0
| RD1-score11-2=62
| RD1-score11-3=0r
| RD1-score11-4=
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= Л. Хјуит
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=77
| RD1-score12-3=1
| RD1-score12-4=
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Р. Хасе
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4=7
| RD1-score13-5=6
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Д. Браун
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=3
| RD1-score14-4=5
| RD1-score14-5=4

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Т. Кокинакис
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=6
| RD1-score15-4=3
| RD1-score15-5=0r
| RD1-seed16=12
| RD1-team16= Р. Гаске
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=4
| RD1-score16-4=6
| RD1-score16-5=2

| RD2-seed01=6
| RD2-team01= Т. Бердих
| RD2-score01-1=77
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= Ј. Мелцер
| RD2-score02-1=62
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=3
| RD2-score02-4=
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Н. Маи
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=77
| RD2-score03-4=1
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=31
| RD2-team04=| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=64
| RD2-score04-4=6
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=24
| RD2-team05= Б. Томић
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=3
| RD2-score05-4=5
| RD2-score05-5=7
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= Л. Хјуит
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=6
| RD2-score06-4=7
| RD2-score06-5=5

| RD2-seed07=
| RD2-team07= Р. Хасе
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=64
| RD2-score07-4=4
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=12
| RD2-team08= Р. Гаске
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=77
| RD2-score08-4=6
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=6
| RD3-team01= Т. Бердих
| RD3-score01-1=62
| RD3-score01-2=79
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4=6
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=31
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=77
| RD3-score02-2=67
| RD3-score02-3=3
| RD3-score02-4=3
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=24
| RD3-team03= Б. Томић
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=1
| RD3-score03-4=
| RD3-score03-5=
| RD3-seed04=12
| RD3-team04= Р. Гаске
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4=
| RD3-score04-5=

| RD4-seed01=6
| RD4-team01= Т. Бердих
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=4
| RD4-score01-4=1
| RD4-score01-5=
| RD4-seed02=12
| RD4-team02=

 Група 8 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло

| RD1-seed01=13
| RD1-team01= Џ. Изнер
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= М. Џазири
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=4
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Џ-П. Смит
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=5
| RD1-score03-4=64
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= М. Јужни
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=7
| RD1-score04-4=77
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Ј. Весели
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= П. Лоренци
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=4
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Ф. Делбонис
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3=5
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=21
| RD1-team08= И. Карловић
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=7
| RD1-score08-4=
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=29
| RD1-team09=| RD1-score09-1=60
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=2
| RD1-score09-5=6
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= А. Зверев
| RD1-score10-1=77
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=0
| RD1-score10-4=6
| RD1-score10-5=4

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= Џ. Доналдсон
| RD1-score11-1=67
| RD1-score11-2=0
| RD1-score11-3=64
| RD1-score11-4=
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Л. Росол
| RD1-score12-1=79
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=77
| RD1-score12-4=
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= М. Багдатис
| RD1-score13-1=77
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=2
| RD1-score13-4=1r
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= С. Дарси
| RD1-score14-1=62
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4=3
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Л. Мајер
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=2
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Р. Федерер
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=13
| RD2-team01= Џ. Изнер
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= М. Јужни
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=4
| RD2-score02-4=
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Ј. Весели
| RD2-score03-1=77
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=3
| RD2-score03-4=6
| RD2-score03-5=77
| RD2-seed04=21
| RD2-team04= И. Карловић
| RD2-score04-1=63
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4=2
| RD2-score04-5=64

| RD2-seed05=29
| RD2-team05=| RD2-score05-1=77
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4=
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Л. Росол
| RD2-score06-1=64
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=2
| RD2-score06-4=
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= С. Дарси
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=1
| RD2-score07-4=
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Р. Федерер
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=13
| RD3-team01= Џ. Изнер
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=0
| RD3-score01-4=
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= Ј. Весели
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=0r
| RD3-score02-4=
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=29
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=4
| RD3-score03-4=
| RD3-score03-5=
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= Р. Федерер
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3='''6
| RD3-score04-4=
| RD3-score04-5=

| RD4-seed01=13
| RD4-team01= Џ. Изнер
| RD4-score01-1=60
| RD4-score01-2=66а
| RD4-score01-3=5
| RD4-score01-4=
| RD4-score01-5=
| RD4-seed02=2
| RD4-team02=

Спољашње везе 

 Резултати турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство САД у тенису 2015.
Отворено првенство САД у тенису – мушкарци појединачно